Bous (Luxemburg), een gemeente in het Luxemburgse kanton Remich
Bous (Saar), een gemeente in de Duitse deelstaat Saarland